Ву́лиця Петра́ Па́нча — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Петра Панча — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Петра Панча — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей